Bruno Garcia (Paranaíba, 22 de dezembro de 1889 — Três Lagoas, outubro de 1948) foi um médico e político brasileiro, uma vez intendente-geral e outra prefeito do município de Três Lagoas.

Formado em medicina em 14 de maio de 1915, uniu-se em matrimônio a  Clarinda Nogueira, que lhe deu dois filhos: Epitácio e Clodoaldo.

Lançando-se na política, foi eleito intendente-geral do município de Três Lagoas para o triênio de 1930 – 1932, tendo sua posse se verificado no dia 1 de janeiro de 1930. Entretanto, com o desencadear da  revolução de 1930, foi destituído das funções e substituído por um intendente revolucionário.

No dia 11 de setembro de 1935, foi nomeado prefeito, dando mostra de grande capacidade administrativa.

Durante sua gestão, inúmeras obras mereceram especial atenção, tendo sido de sua iniciativa a construção do Relógio Central. Dr Bruno Garcia deixou a chefia do Executivo no dia 19 de março de 1937, vindo ainda a exercer o cargo de vereador.

Prefeitos de Três Lagoas
Naturais de Paranaíba
Mortos em 1948